Маккла́ски () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Маккласки, Джемма (1983—2012) — английская актриса.
 Маккласки, Джон — американский астроном, первооткрыватель астероидов.
 Маккласки, Джон (боксёр) (1944—2015) — шотландский боксёр.
 Маккласки, Джордж (род. 1957) — шотландский футболист.
 Маккласки, Кларенс (1902—1976) — военно-морской лётчик флота США, позже контр-адмирал.